Höser ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Höser (1890–1935), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Chronist
 Veit Höser (1577–1634), Benediktinerabt im Kloster Oberalteich